Cannon Lake ist der Codename einer Prozessor-Mikroarchitektur des Chipherstellers Intel:

 Intel-Cannon-Lake-Mikroarchitektur

Cannon Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cannon Lake (Arkansas)
 Cannon Lake (Louisiana)
 Cannon Lake (Goodhue County, Minnesota)
 Cannon Lake (Rice County, Minnesota)
 Cannon Lake (Montana)
 Cannon Lake (South Carolina)
 Cannon Lake (Tennessee)
 Cannon Lake (Texas)